San Flaviano ima više značenja:
 San Flaviano, Macerata
 San Flaviano, Pescara